Pérez nebo Perez může znamenat:

místní název
 Puebla de Sancho Pérez – španělská obec v provincii Badajoz

příjmení
 Adolfo Pérez Esquivel (* 1931) – argentinský sochař, architekt a pacifista
 Alonso Pérez de Guzmán (1550–1615) – španělský šlechtic a admirál
 Andreu Nin i Pérez (1892—1937) – katalánský marxista
 Antolín Abad Pérez (1918–2007) – španělský historik, spisovatel a františkánský kněz
 Antonio Rosón Pérez – galicijský politik
 Armando Christian Pérez viz Pitbull (rapper)
 Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez (* 1951) – španělský spisovatel a novinář
 Benito Pérez Galdós (1843–1920) – španělský romanopisec a dramatik
 Bojan Krkić Pérez (* 1990) – katalánský fotbalista
 Carlos Andrés Pérez (1922–2010) – venezuelský politik a president
 Denis Perez (* 1965) – francouzský hokejista
 Diego Pérez – uruguayský tenista
 Enzo Pérez (* 1986) – argentinský fotbalový záložník
 Ernesto Pérez (* 1970) – reprezentant Španělska v judu
 Fernao Perez de Andrade (†1523) – portugalský mořeplavec, obchodník a objevitel
 Florentino Pérez (* 1947) – španělský podnikatel
 Guillermo Pérez (* 1979) – mexický taekwondista
 Guzmán Dobrý (1256–1309), také Alonso Pérez de Guzmán – španělský šlechtic a vojevůdce
 Hurtado Pérez (asi 1526–1594) – jezuitský teolog a první rektor koleje v Olomouci
 Javier Pérez de Cuéllar (1920–2020) – peruánský spisovatel, generální tajemník OSN
 Jefferson Pérez (* 1974) – ekvádorský atlet, chodec
 José Pérez González (1907–1936) – španělský římskokatolický kněz, řeholník a mučedník
 Juan Bautista Hernández Pérez (* 1962) – kubánský boxer
 Juan Carlos Aparicio Pérez (* 1956) – španělský politik
 José Victoriano González-Pérez viz Juan Gris (1887–1927) – španělský malíř a sochař
 Karlee Leilani Perez (* 1986) viz Maxine, americká modelka a wrestlerka
 Kenneth Perez (* 1974) – dánský fotbalista
 Leinier Domínguez Pérez (* 1983) – kubánský šachový velmistr
 Lucas Pérez (* 1988) – španělský fotbalový útočník
 María Trinidad Pérez de Miravete Mille, uměleckým jménem Mari Trini (1947–2009) – španělská zpěvačka
 Martín Pérez de Siones – velmistr řádu calatravských rytířů
 Melina Perez (* 1979) – americká profesionální wrestlerka
 Óscar Hernández Pérez (* 1978) – španělský tenista
 Perez Hilton (* 1978) – americký bulvární novinář, blogger a moderátor
 Peter Perez Burdett (asi 1734–1793) – anglický kartograf, zeměměřič a kreslíř
 Selena Quintanilla-Pérez (1971–1995)- viz Selena, americká zpěvačka
 Sergio Pérez (* 1990) – mexický automobilový závodník
 Vincent Perez (* 1962) – francouzsko-švýcarský herec a režisér

Podobné příjmení 
 Peres